Лагерь для военнопленных — сооружение для интернирования военнопленных.

Лагеря военнопленных:
 Дуглас (лагерь военнопленных)
 Луполовский лагерь военнопленных
 Старобельский лагерь военнопленных

Художественный фильм:
 Лагерь для военнопленных № 17